Een verkeersweg:
N567 (België)
N567 (Frankrijk)
N567 (Nederland), zie Provinciale weg 567
N567 (Zwitserland)